Antunovac (Osijek-Baranja), een gemeente in de Kroatische provincie Osijek-Baranja
Antunovac (Lipik), een plaats in de gemeente Lipik in de Kroatische provincie Požega-Slavonië
Antunovac (Velika), een plaats in de gemeente Velika in de Kroatische provincie Požega-Slavonië